Brzeźnio (gemeente), een gemeente in Polen
Brzeźnio (plaats), een plaats in Polen